Malderen steht für:

Familienname folgender Personen:
 Achiel Van Malderen (* 1945), belgischer Schauspieler
 Bart Van Malderen (* 1973), belgischer Politiker
 Jan van Malderen (1563–1633), Theologe, Hochschullehrer und Bischof
 Laurence van Malderen (* 1981), belgische Basketballspielerin

Ort:
 Malderen (Londerzeel), Ort in der belgischen Gemeinde Londerzeel